Алекса́ндра Вита́льевна Капу́стина (родилась 7 апреля 1984 года в г. Первоуральск, Свердловская область, РСФСР, СССР) — профессиональная российская хоккеистка. Выступает за команду «СКИФ» (Нижний Новгород). Мастер спорта международного класса по хоккею с шайбой.

Начала заниматься хоккеем в 8 лет. В профессиональной команде по хоккею с шайбой с 1998 года. Выступала за «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург), в «СКИФ» (Нижний Новгород) играет с 2005 года. В составе национальной сборной России дебютировала в 2003 году.

Трёхкратный чемпион России (2000, 2008, 2014),восьмикратный серебряный призёр чемпионата России, обладательница кубка Европейских чемпионов (2009, 2015). Приняла участие в Зимних Олимпийских играх 2006, 2010 и 2014 годов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года.

Выпускница Уральского государственного университета физической культуры.

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ХК «СКИФ» 
 Профиль на сайте Komanda2014.com 
 Профиль на сайте Федерации хоккея России 

Хоккеистки России
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ЖХК «Спартак-Меркурий»
Игроки ЖХК СКИФ
Выпускники Уральского университета физической культуры